Detta är en lista över fyrar i Ålands skärgård. Av utrymmesskäl har ensfyrar och mindre fyrar utelämnats.

Källor

 
Ålands skärgård
Ålands skärgård